Funchalinho é uma localidade  portuguesa da freguesia de Caparica, concelho de Almada.

Caparica
Localidades de Portugal